Der Dreiband Grand Prix 1991/5 war das 29. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 7. bis zum 9. Juni 1991 in Istanbul statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als „EFES PILSEN GRAND PRIX 1991“ ausgetragen.

Geschichte 
Der Schwede Torbjörn Blomdahl gewann in Istanbul sein neuntes Grand-Prix-Turnier. Im Finale bezwang er den Japaner Junichi Komori glatt  mit 3:0 Sätzen. Dritter wurde Ludo Dielis durch einen 3:2-Sieg gegen Rini van Bracht.

Turniermodus 
Detaillierte Ergebnisse sind nur ab dem Viertelfinale bekannt.
Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

In der Endtabelle wurde das Ranking nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet.

Abschlusstabelle

KO-Phase 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz/(ED)

Einzelnachweise 

1991/5
Karambolageveranstaltung 1991
Billardturnier in Istanbul